Durbano ist der Familienname von:

Steve Durbano (1951–2002), kanadischer Eishockeyspieler 
Walter Durbano (* 1963), italienischer Marathonläufer

Siehe auch:
D’Urbano